Il doppio del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gorman e Marty Riessen che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 4-6, 6-3, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chicago Grand Prix 1974